Камаево — топоним в России:
 Камаево — остановочный пункт на перегоне Куркачи — Арск Казанского отделения Горьковской железной дороги.
 Камаево — село в Старокуручевском сельсовете Бакалинского района Башкортостана.
 Камаево — село в Урманаевском сельсовете Бакалинского района Башкортостана. 
 Камаево — село в Ичалковском районе Мордовии.
 Камаево — село в Высокогорском районе Татарстана.
 Камаево — село в Менделеевском районе Татарстана.